Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1959 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Maria Bueno je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Maria Bueno (prvakinja)
  Sandra Reynolds (četrtfinale)
  Christine Truman (finale)
  Darlene Hard (polfinale)
  Angela Mortimer (drugi krog)
  Ann Haydon (polfinale)
  Renée Schuurman (drugi krog)
  Sally Moore (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1959